Internetzeepbel, een hausse die duurde van 1997 tot voorjaar 2001
Hype, een verschijnsel (dat zich ook op internet voor kan doen) dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt